Porfiria hepática pode se referir a:
 Coproporfiria hereditária (HCP)
 Porfiria aguda intermitente (AIP)
 Porfiria cutânea tarda (PCT)
 Porfiria hepatoeritropoiética
 Porfiria variegata (VP)

Veja também 
 Porfirias
 Porfiria eritropoiética

hepatica
Desambiguação